Алекса́ндр Миха́йлович Ру́дин (1914 — ?) — советский футболист, полузащитник и защитник. Мастер спорта СССР.

Карьера 
Начинал играть в футбол в сталинградской команде «Красный Октябрь». В 1937 году в составе «Металлурга» выступал в группе «Д» чемпионата СССР. В 1938 году перешёл в «Трактор», за который выступал до 1950 года. В 1951 году вернулся в «Металлург», где завершил карьеру игрока. После завершения карьеры игрока тренировал клубные команды города.

В 1956 году вместе с П. И. Калмыковым тренировал сборную Сталинграда на спартакиаде народов РСФСР.

Позиция на поле и стиль игры 
Играл на позиции полузащитника и защитника. Был физически крепким и выносливым. Недостатки в технике владения мячом компенсировал работоспособностью, дисциплинированностью, цепкостью в отборе и внимательностью.

Статистика

Клубная 

Примечание: знаком * отмечены ячейки, данные в которых возможно больше указанных.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте footbook.ru требуется регистрация

Футболисты СССР
Игроки ФК «Металлург» Сталинград
Игроки ФК «Ротор»
Мастера спорта СССР